Budrio è il toponimo di 4 località dell'Emilia Romagna
Budrio – comune italiano nella città metropolitana di Bologna
Budrio – frazione di Correggio in provincia di Reggio Emilia
Budrio – frazione di Cotignola in provincia di Ravenna
Budrio – frazione di Longiano in provincia di Forlì-Cesena